Бєлінський: — польське, а також українське, білоруське та російське прізвище польського походження

Бєлінські 
 Бєлінські (рід) — старовинний польсько-литовський шляхетний рід

Персоналії 
 Бєлінськи Аня-Катрін — професор молекулярної хімії Міннесотського університету.
 Бєлінський Борис (1885—?) — військовий, спортсмен часів Російської імперії українського походження. Учасник Літніх Олімпійських ігор 1912 в Стокгольмі.
 Бєлінський Вацлав Варфоломійович (1881—1918) — київський слюсар, учасник Січневого повстання 1918.
 Бєлінський Віссаріон Григорович (1811—1848) — російський літературний критик, публіцист, філософ.
 Бєлінський Віталій Володимирович (нар. 1989) — білоруський хокеїст, воротар.
 Бєлінський Григорій Онуфрійович (1932) — трубач, педагог. 3аслужений працівник культури України.
 Белінський Олександр Валерійович (нар. 1995) — український спортсмен, срібний призер чемпіонату світу зі сноуборду серед юніорів 2013 року (м. Ерзурум, Туреччина), двічі бронзовий призер Зимової Універсіади 2017 року в Алмааті (Казахстан), майстер спорту України.
 Белінський Піотр (1754—1829) — польський державний діяч, сенатор-воєвода.
 Белінський Степан Сидорович (1916—1995) — механік-водій 104-го танкового полку. Повний кавалер ордена Слави.
 Белінськи Фабіан (1959—2006) — аргентинський кінорежисер
 Белінський Францішек (1683—1766) — польський державний діяч, коронний маршал, воєвода Пруссії
 Бєлінський Яків Львович (1909—1988) — російськомовний радянський поет

Населені пункти 
 Бєлінський — місто в Пензенській області Росії (до 1948 — Чембар)

Інше 
 3747 Бєлінський — астероїд головного поясу, відкритий 5 листопада 1975 року
 «Бєлінський» — фільм про життя і творчість Віссаріона Бєлінського

Див. також 
 Білінський

Українські прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища
Російські прізвища